Le nom Phil May est porté par les personnes suivantes :
 Phil May (1864-1903), un illustrateur et caricaturiste britannique.
 Phil May (1944-2020), un chanteur anglais au sein du groupe The Pretty Things.
 Phil May (1956-), un joueur de rugby à XV international gallois.

Voir aussi